Ocampo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Federico Ocampo
 Gilberto Ocampo